Урк () — судоходный канал, пересекающий восточную часть Парижа. Соединяет реку Урк с Сеной в центре столицы. Длина 96,6 км.

Первоначально устроен для частичного снабжения Парижа питьевой водой, ныне используется только для судоходства.

Канал Урк соединяется с каналом Сен-Дени, уходящим на север, и каналом Сен-Мартен, уходящим в южном направлении и впадающим в Сену.

История 

Идея проведения канала была разработана ещё в начале XVI века Леонардо да Винчи по приказу короля Франциска I.

Однако прорыт он был при Наполеоне в 1802—1805 годах под руководством инженера Пьера Симона Жирара. В 1831—1846 годах он написал мемуары о строительстве канала.

Примечания 

Каналы Франции
География Парижа
Здания и сооружения, построенные в 1805 году
Каналы, построенные в XIX веке